Периметр — многозначный термин.
 Периметр — общая длина границы фигуры.
 Система «Периметр» — советская система управления запуском межконтинентальных баллистических ракет.
 Периметр — прибор для исследования поля зрения глаза (периметрия). Используется в офтальмологии для диагностики заболеваний глаза и зрительного пути.
 «Периметр» — защитная стена, окружающая город на планете Пирр из романа «Неукротимая планета» американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона.
 Периметр — компьютерная игра, выпущенная компанией «К-Д ЛАБ».

См. также 
 Perimeter — deathcore-группа из Санкт-Петербурга.